Ади́ль Хан Абульфа́т Хан оглы́ Зиятха́нов (, Елизаветполь — , Стамбул) — азербайджанский государственный и политический деятель.

Биография 
Происходил из дворян Елизаветпольской губернии. Адиль Хан являлся потомком ханов Гянджи из рода Зияд оглу, которые носили в Российской империи фамилию Зиятхановых. Брат российских и азербайджанских государственных, политических и военных деятелей, Исмаил Хана Зиятханова и полковника Шахверди Хана Зиятханова. Общее образование Адиль Хан получил в Елизаветпольской гимназии.

Выпускник юридического факультета Московского университета (1.06.1894). Работал присяжным поверенным в Елизаветполе и Баку. Председатель Елизаветпольской городской управы, городской голова. Крупный землевладелец.

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (28.05.1918) работал в Министерстве иностранных дел товарищем (заместителем) министра. С 30 октября 1918 года — во 2-м кабинете министров (19.06.1918 — 7.12.1918) исполнял обязанности министра иностранных дел. 1 августа 1919 года был назначен дипломатическим представителем Азербайджанской Республики при правительстве Персии. Из постановления правительства от 1 августа 1919 года: Учредить в г. Тегеране при правительстве Персии дипломатическую миссию и назначить дипломатическим представителем товарища министра иностранных дел Адиль-Хана Зиатханова.

В связи с прибытием в Баку особой чрезвычайной персидской миссии во главе с Ага Сеид Зияэддином Табатабаи, которая имела целью наметить пути для сближения между обоими государствами, Адиль Хан вынужден был задержать свой отъезд в Тегеран. Принимал участие в работе персидско-азербайджанской конференции (5-30 декабря 1919 года), на заседаниях которой были определены главные направления экономических и политических взаимоотношений Азербайджана и Персии.

Дипломатическая миссия Азербайджана во главе с Адиль Ханом Зиятхановым выехала в Персию 4 января 1920 года.

Адиль Хан Зиятханов автор книги «Азербайджан, его история, литература и политика», изданной в Баку в 1919 году.

После падения АДР вместе с семьёй остался в Иране, где занимал ряд административных постов. В 1934 году переехал в Турцию.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 Адрес-календарь Азербайджанской Республики. — Баку, 1920.
 Сеидзаде Д. Б. Из истории азербайджанской буржуазии в начале XX века. — Баку, 1978.
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Законодательные акты. (Сборник документов). — Баку, 1998.
 Азербайджанская Демократическая Республика (1918―1920). Армия. (Документы и материалы). — Баку, 1998.

Ссылки 
 Гулиев В. Поколение поборников независимости.
 Гулиев В. Поколение поборников независимости.
 Гулиев В. Поколение поборников независимости.

Адиль
Азербайджанская аристократия
Выпускники Елизаветпольской гимназии
Главы Гянджи
Министры иностранных дел Азербайджана
Иммигрировавшие в Иран из Азербайджана
Иммигрировавшие в Турцию из Азербайджана‎
Азербайджанская эмиграция